Ambert bezeichnet

 die französische Stadt Ambert im Département Puy-de-Dôme 

Ambert ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-Jacques Ambert (1765–1851), französischer General
 Joachim Ambert (1804–1890), französischer General und Militärschriftsteller